Мыльников, Георгий: